Ouled Brahim – comune dell'Algeria nella provincia di Médéa
Ouled Brahim – comune dell'Algeria nella provincia di Saida

Altre voci 
Ouled Brahem – comune dell'Algeria nella provincia di Bordj Bou Arreridj